Николай Андреевич Верёвкин-Рахальский (23 ноября 1893, Российская империя — 22 апреля 1984, Москва) — советский военачальник, генерал-лейтенант (1940). Начальник Военной академии имени М. В. Фрунзе (1937—1939 и 1941—1944 гг.) и Военного института КГБ при СМ СССР (1954—1958 гг.)

Биография 
Родился в 1893 году в семье военного. Его отец, представитель старой дворянской фамилии, военный в третьем поколении, служил у генерала М. Д. Скобелева.

В детском возрасте был определен в Оренбургский кадетский корпус. Окончил его в 1911 году, поступил в Киевское военное училище, которое окончил в 1913 году. С 1914 по 1917 год участвовал в Первой мировой войне. Последнее звание в Русской императорской армии — штабс-капитан.

В июле 1918 года вступил в Красную Армию, назначен командиром и военкомом 1-го Ферганского стрелкового полка. Воевал на Туркестанском фронте Гражданской войны в России. С апреля 1919 года был начальником Ферганских военно-инструкторских курсов. С декабря [1919 года — командир 2-й Туркестанской стрелковой дивизии, с июня 1920 — комендант и начальник гарнизона Ташкента, с декабря 1920 — начальник 1-й Бухарской военной школы. 

После окончания Гражданской войны ещё несколько лет участвовал в боях против басмачей в Средней Азии. С августа по декабрь 1921 года — начальник полевого штаба Туркестанского фронта и одновременно заместитель командующего советскими войсками в Бухаре. С декабря 1921 года служил в военном назирате  Бухарской народной советской республики: начальник штаба военного назирата, с апреля 1922 август 1924 года — заместитель военного назира Бухарской НСР, в 1923 году некоторое время исполнял должность военного назира республики. За активное участие в боевых действиях против басмачей был награждён орденом Красного Знамени РСФСР и орденами Красного Полумесяца 1-й и 2-й степеней Бухарской народной советской республики. Академического военного образования не имел.

С августа 1924 года служил в Северо-Кавказском военном округе: помощник начальника отдела боевой подготовки штаба округа, с мая 1925 — помощник командира 22-й Краснодарской стрелковой дивизии,  с октября 1926 — командир 74-й Таманской стрелковой дивизии в Краснодаре. 

С ноября 1931 года был направлен в Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе, где служил сначала преподавателем тактики, с октября 1936 года — начальником кафедры и курса, с октября 1936 года одновременно — заместителем начальника академии. После ареста начальника академии командарма 2-го ранга А. И. Корка с мая 1937 по 1939 годы временно выполнял обязанности начальника академии. Затем вновь был заместителем начальника академии.

Через два года, после начала Великой Отечественной войны, в августе 1941 года вновь был назначен начальником академии, на этот раз был начальником в течение трёх лет. С ноября 1941 по декабрь 1943 года академия была эвакуирована в город Фрунзе (Киргизская ССР). Это был период, когда начавшаяся война потребовала от начальника радикальной перестройки учебного процесса с целью ускоренной подготовки командиров. Академия перешла с трехгодичного обучения на сокращенные сроки (4 месяца), в академии постоянно проводились научные сессии и конференции. В конце войны за выдающиеся успехи в подготовке офицерских кадров для Красной Армии академия была награждена орденом Суворова 1-й степени.

С июля 1944 года — заместитель командующего войсками Ленинградского фронта Маршала Советского Союза Л. А. Говорова, принимал участие в Великой Отечественной войне. Лично участвовал в Нарвской и Таллинской наступательных, в Моонзундской десантной операции, в блокаде Курляндской группировки немецких войск в Курляндии.

Когда завершилась Великая Отечественная война и фронт в июле 1945 года был преобразован в Ленинградский военный округ, генерал-лейтенант Н. А. Верёвкин-Рахальский служил заместителем командующего военного округа, с 1951 года — заместитель командующего войсками Сибирского военного округа. В декабре 1954 года был назначен начальником Военного института МВД СССР. С апреля 1957 года — начальник Военного института КГБ при Совете министров СССР имени Ф. Э. Дзержинского.

В июне 1958 года уволен в отставку.

Скончался в 1984 году в Москве.

Воинские звания 
 комдив (28.11.1935)
 комкор (5.02.1939)
 генерал-лейтенант (4.06.1940)

Награды 
 2 ордена Ленина (..., 21.02.1945)
 Орден Октябрьской Революции
 4 ордена Красного Знамени (20.03.1926, 7.12.1943, 3.11.1944, 20.06.1949)
 Орден Богдана Хмельницкого 1-й степени (29.06.1945)
 Орден Кутузова II степени (05.10.1944)
 Орден Красной Звезды (5.02.1939)
 Ордена Красного Полумесяца 1-й (28.02.1922) и 2-й (21.02.1925) степеней (Бухарская народная советская республика) 
 медали СССР
 «Почётный сотрудник госбезопасности» (31.12.1957)

Сочинения 
 Верёвкин-Рахальский Н. А. Мои 90 лет. — М.: Триада, Лтд, 2000. — 254 с. — (Юбилейная серия "Полководцы России"). — ISBN 5-86344-120-8.

См. также 
 Фёдор Андреевич Верёвкин (брат Н. А. Верёвкина-Рахальского)
 Владимир Николаевич Верёвкин-Рахальский (сын Н. А. Верёвкина-Рахальского)
 Сергей Владимирович Верёвкин-Рахальский (внук Н. А. Верёвкина-Рахальского)

Примечания

Литература 
 Соловьев Д. Ю. Все генералы Сталина. — М., 2019. — ISBN 9785532106444.

Ссылки 
 Биография Н. А. Верёвкина-Рахальского на сайте «Генералы» (на англ. яз.)

Выпускники Оренбургского кадетского корпуса
Выпускники Киевского военного училища
Кавалеры ордена Красной Звезды Бухарской НСР
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Царские офицеры на службе в РККА
Военачальники Великой Отечественной войны
Начальники Военного института КГБ при Совете министров СССР
Начальники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Члены КПСС
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Мемуаристы СССР